Timersoqatigiiffik Kugsak 1945 (Kugsak-45, K-45) – grenlandzki klub sportowy z siedzibą w Qasigiannguit, założony w 1945 roku. W 1995 roku zdobył swoje pierwsze mistrzostwo.

Osiągnięcia 
 Mistrz Grenlandii (2 razy): 1995, 2002
 Wicemistrzostwo Grenlandii (5 razy): 1996, 1999, 2000, 2001, 2003
 III miejsce Mistrzostw Grenlandii (1 raz): 1997

Bilans sezon po sezonie

XXI wiek 

Etap rozgrywek:

Przypisy 

Grenlandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1945